

Patronymes 
 David Hume Pinsent (1891-1918), universitaire anglais qui fut l'ami et le condisciple du philosophe Ludwig Wittgenstein ;
 Gordon Pinsent (1930-2023), acteur, réalisateur et scénariste canadien ;
 Leah Pinsent (née en 1968), actrice canadienne ;
 Matthew Pinsent (né en 1970), rameur britannique ;
  (1884–1963), architecte paysagiste anglais ayant travaillé notamment sur la Villa I Tatti ;
  (1834–1893), magistrat et homme politique canadien ;